Rowena bezeichnet:

 einen Vornamen, siehe Rowena (Vorname)
 einen 1962 in New South Wales, Australien entdeckten Meteoriten, siehe Rowena (Meteorit)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rowena (Colorado)
 Rowena (Georgia)
 Rowena (Kentucky)
 Rowena (Minnesota)
 Rowena (Missouri)
 Rowena (Oregon)
 Rowena (Pennsylvania)
 Rowena (South Dakota)
 Rowena (Texas)

in Australien:
 Rowena (New South Wales)